

Biologia 
Serina - genere di molluschi gasteropodi della famiglia Enidae

Chimica 
 Serina - amminoacido.

Geografia 
Serina - comune italiano in provincia di Bergamo.
Serina - valle in provincia di Bergamo.
Serina - torrente in provincia di Bergamo.